Бешам:

 Бешам — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Бешам, Антуан (1816—1908) — французский биолог, магистр фармации, доктор медицинских наук.